Carlos Trujillo ist der Name folgender Personen:

* Carlos Trujillo (Bauingenieur) (1956/1957–1993), kolumbianischer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Carlos Trujillo (Politiker) (* 1983), US-amerikanischer Politiker
 Carlos Trujillo (Leichtathlet) (* 1985), US-amerikanischer Langstreckenläufer 
 Carlos Alberto Trujillo (* 1950), chilenischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Carlos Holmes Trujillo (1951–2021), kolumbianischer Politiker